Хесус Марија Уно има више значења:

 Хесус Марија Уно (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Марија Уно, Хесус Марија де Солис (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику